Кратос — титан у давньогрецькій міфології.
 Кратос (God of War) — головний герой серії відеоігор God of War.
 Кратос — компанія-розробник бойового безпілотного літака зі штучним інтелектом XQ-58